

Осипинці — колишнє село, Красногорський район, Удмуртія
 Осипинці (Кіровська область)